JT kan syfta på:

 JT – Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, se Juridisk Tidskrift
 JT – den östtyska resebyrån, se Jugendtourist
 JT (album) – en skiva av James Taylor från 1977
 JT LeRoy (1980–), en falsk identitet eller en pseudonym skapad av den amerikanska författaren Laura Albert